Хилько́вичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Хильковичи — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.
 Хильковичи — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.